El término castelnau o castelnaud puede aludir a:

Personajes 
 Pierre de Castelnau, religioso de la abadía de Cîteaux y archidiácono de Maguelone (? - 1208);
 Michel de Castelnau, diplomático y militar francés (1520-1592);
 Jacques de Castelnau, mariscal de Francia (1620-1658);
 Francis de Laporte de Castelnau, explorador y naturista francés (1810-1880);
 Edouard de Castelnau, oficial general francés, héroe de la Primera Guerra Mundial (1851-1944).

Urbanismo
Castelnau, voz francesa que alude a un modelo de desarrollo urbano característico de la Edad Media en la zona meridional de Francia.

Comunas de Francia por departamento

Ariège
 Castelnau-Durban

Aude
 Castelnau-d'Aude

Aveyron
 Castelnau-Pégayrols
 Castelnau-de-Mandailles

Dordoña
 Castelnaud-la-Chapelle

Gard
 Castelnau-Valence

Gers
 Castelnau-Barbarens
 Castelnau-d'Anglès
 Castelnau-d'Arbieu
 Castelnau-d'Auzan
 Castelnau-sur-l'Auvignon

Gironda
 Castelnau-de-Médoc
 Saint-Michel-de-Castelnau

Alto Garona
 Castelnau-d'Estrétefonds
 Castelnau-Picampeau

Altos Pirineos
 Castelnau-Magnoac
 Castelnau-Rivière-Basse

Hérault 
 Castelnau-de-Guers
 Castelnau-le-Lez

Landas
 Castelnau-Chalosse
 Castelnau-Tursan

Lot
 Castelnau-Montratier

Lot y Garona
 Castelnau-sur-Gupie

Tarn
 Castelnau-de-Brassac
 Castelnau-de-Lévis
 Castelnau-de-Montmiral

Cantones de Francia 
 Cantón de Castelnau-le-Lez
 Cantón de Castelnau-Magnoac
 Cantón de Castelnau-de-Médoc
 Cantón de Castelnau-de-Montmiral
 Cantón de Castelnau-Montratier
 Cantón de Castelnau-Rivière-Basse

Inglaterra
Castelnau, villa inglesa que toma su nombre de la población francesa de Castelnau-le-Lez.

Castillos  
 Castillo de Castelnau-Bretenoux
 Castillo de Castelnaud

Fútbol 
 Castelnau Le Cres FC

Ejército 
 Regimiento de Castelnau